PSV in het seizoen 2017/18 (mannen)
 PSV in het seizoen 2017/18 (vrouwen)